Conseil économique, social et environnemental régional, organe d'administration au sein des régions en France. 
 Centre d'éducation spécialisée pour les enfants retardés à N'Djaména au Tchad, structure d'enseignement spécialisée.